

Persone 
 Daniel Cavanagh – chitarrista e cantante inglese
 Georges Dillon-Cavanagh – schermidore francese
 Jerome Cavanagh – politico statunitense
 Thomas Cavanagh – attore canadese
 Tommy Cavanagh – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Vincent Cavanagh – chitarrista e cantante inglese

Altro 
 Cavanagh – località irlandese

Pagine correlate 
 Kavanagh